Molekulska formula -{C12H21N5O3}- se može odnositi na:

 Kadralazin
 Holin teofilinat